Correntina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Correntina (ort), Bahia, 
 Correntina (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar